Kosowski – polskie nazwisko. Według danych z lat 90 XX wieku nazwisko to nosiło 6 208 Polskich obywateli zarejestrowanych w rejestrze PESEL.

Osoby o nazwisku Kosowski:
 Adrian Kosowski – polski fizyk
 Andrzej Kosowski – menadżer kultury
 Bartosz Kosowski  – polski ilustrator
 Grzegorz Kosowski – polski samorządowiec
 Jakub Kosowski – polski tenisista

 Kamil Kosowski – polski piłkarz
 Kamil Kosowski  – polski hokeista
 Leszek Kosowski – polski piłkarz

 Ryszard Kosowski – polski polityk, samorządowiec

Zobacz też 
 Kosowska

Przypisy 

Polskie nazwiska